Адамполье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Адамполье — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Адамполье — деревня в Воложинском районе Минской области.